Porta Furbal/Quadraro é uma estação da Linha A do Metro de Roma. Foi inaugurada em 1980 e está localiada sob a interseção da Via Tuscolanae o Monte del Grano.

Porta Furba/Quadraro